|-
|(79751)||1998 SM166|| align=right|15,6|| align=right|2,330|| align=right|0,173|| align=right|5,30|| align=right|3,556||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79752)||1998 SL168|| align=right|15,5|| align=right|2,346|| align=right|0,043|| align=right|6,43|| align=right|3,593||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79753)||1998 TK6|| align=right|15,2|| align=right|2,629|| align=right|0,220|| align=right|26,98|| align=right|4,263||MBA||13. oktober 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(79754)||1998 TG7|| align=right|16,3|| align=right|2,459|| align=right|0,162|| align=right|2,56|| align=right|3,856||MBA||14. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79755)||1998 TE8|| align=right|15,9|| align=right|2,290|| align=right|0,241|| align=right|7,80|| align=right|3,465||MBA||14. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79756)||1998 TA14|| align=right|15,4|| align=right|2,316|| align=right|0,138|| align=right|7,46|| align=right|3,525||MBA||13. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79757)||1998 TR18|| align=right|16,2|| align=right|2,402|| align=right|0,143|| align=right|1,09|| align=right|3,722||MBA||14. oktober 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79758)||1998 TB21|| align=right|16,4|| align=right|2,611|| align=right|0,127|| align=right|3,09|| align=right|4,218||MBA||13. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79759)||1998 TF23|| align=right|15,9|| align=right|2,409|| align=right|0,131|| align=right|2,78|| align=right|3,739||MBA||14. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79760)||1998 TG25|| align=right|16,7|| align=right|2,314|| align=right|0,219|| align=right|0,73|| align=right|3,519||MBA||14. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79761)||1998 TH26|| align=right|16,6|| align=right|2,548|| align=right|0,158|| align=right|3,00|| align=right|4,067||MBA||14. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79762)||1998 TA27|| align=right|16,0|| align=right|2,429|| align=right|0,124|| align=right|7,29|| align=right|3,784||MBA||14. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79763)||1998 TO34|| align=right|15,4|| align=right|2,544|| align=right|0,149|| align=right|4,97|| align=right|4,057||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79764)||1998 TY36|| align=right|15,9|| align=right|2,559|| align=right|0,198|| align=right|2,54|| align=right|4,093||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79765)||1998 TO37|| align=right|14,9|| align=right|2,370|| align=right|0,207|| align=right|8,33|| align=right|3,649||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79766)||1998 UQ4|| align=right|16,4|| align=right|2,376|| align=right|0,219|| align=right|2,23|| align=right|3,662||MBA||20. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79767)||1998 UZ4|| align=right|15,6|| align=right|2,479|| align=right|0,142|| align=right|3,65|| align=right|3,903||MBA||22. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79768)||1998 UO7|| align=right|15,7|| align=right|2,550|| align=right|0,173|| align=right|4,65|| align=right|4,071||MBA||22. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(79769)||1998 UH8|| align=right|14,9|| align=right|2,344|| align=right|0,250|| align=right|10,84|| align=right|3,588||MBA||22. oktober 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(79770)||1998 UN9|| align=right|16,5|| align=right|2,574|| align=right|0,149|| align=right|3,01|| align=right|4,128||MBA||16. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79771)||1998 UK11|| align=right|15,3|| align=right|2,464|| align=right|0,140|| align=right|5,94|| align=right|3,867||MBA||17. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79772)||1998 UT12|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,142|| align=right|3,11|| align=right|3,604||MBA||18. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79773)||1998 UW12|| align=right|16,1|| align=right|2,369|| align=right|0,222|| align=right|1,84|| align=right|3,645||MBA||18. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79774)||1998 UL15|| align=right|16,3|| align=right|2,559|| align=right|0,230|| align=right|4,28|| align=right|4,092||MBA||22. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(79775)||1998 UH19|| align=right|15,2|| align=right|2,577|| align=right|0,231|| align=right|26,10|| align=right|4,136||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79776)||1998 UO19|| align=right|14,9|| align=right|2,542|| align=right|0,216|| align=right|15,27|| align=right|4,053||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79777)||1998 UR19|| align=right|14,7|| align=right|2,346|| align=right|0,215|| align=right|14,62|| align=right|3,592||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79778)||1998 UC21|| align=right|15,8|| align=right|2,588|| align=right|0,235|| align=right|3,89|| align=right|4,161||MBA||29. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(79779)||1998 US22|| align=right|16,4|| align=right|2,564|| align=right|0,212|| align=right|3,28|| align=right|4,106||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79780)||1998 US37|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,118|| align=right|7,05|| align=right|3,570||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79781)||1998 UF40|| align=right|15,4|| align=right|2,298|| align=right|0,236|| align=right|4,12|| align=right|3,483||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79782)||1998 UN40|| align=right|15,2|| align=right|2,531|| align=right|0,261|| align=right|8,88|| align=right|4,025||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79783)||1998 UT40|| align=right|17,1|| align=right|2,284|| align=right|0,246|| align=right|0,93|| align=right|3,452||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79784)||1998 UM42|| align=right|16,0|| align=right|2,440|| align=right|0,183|| align=right|0,87|| align=right|3,812||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79785)||1998 UL43|| align=right|15,0|| align=right|2,586|| align=right|0,218|| align=right|4,52|| align=right|4,157||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79786)||1998 UY44|| align=right|15,8|| align=right|2,426|| align=right|0,120|| align=right|6,93|| align=right|3,778||MBA||20. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79787)||1998 UT48|| align=right|16,5|| align=right|2,361|| align=right|0,184|| align=right|7,20|| align=right|3,627||MBA||17. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79788)||1998 UK49|| align=right|15,9|| align=right|2,576|| align=right|0,185|| align=right|8,05|| align=right|4,135||MBA||19. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79789)||1998 VL1|| align=right|14,0|| align=right|2,600|| align=right|0,290|| align=right|27,14|| align=right|4,192||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79790)||1998 VF5|| align=right|14,6|| align=right|2,433|| align=right|0,247|| align=right|10,06|| align=right|3,794||MBA||11. november 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(79791)||1998 VK5|| align=right|15,4|| align=right|2,606|| align=right|0,213|| align=right|3,65|| align=right|4,207||MBA||8. november 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(79792)||1998 VQ5|| align=right|15,1|| align=right|2,537|| align=right|0,206|| align=right|6,04|| align=right|4,040||MBA||9. november 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(79793)||1998 VR5|| align=right|15,7|| align=right|2,627|| align=right|0,283|| align=right|4,86|| align=right|4,257||MBA||9. november 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(79794)||1998 VN6|| align=right|15,2|| align=right|2,623|| align=right|0,261|| align=right|11,47|| align=right|4,248||MBA||11. november 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(79795)||1998 VW6|| align=right|14,3|| align=right|2,671|| align=right|0,114|| align=right|11,92|| align=right|4,364||MBA||12. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79796)||1998 VX6|| align=right|13,8|| align=right|2,764|| align=right|0,378|| align=right|29,15|| align=right|4,595||MBA||11. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79797)||1998 VM9|| align=right|16,2|| align=right|2,394|| align=right|0,195|| align=right|1,08|| align=right|3,704||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79798)||1998 VJ10|| align=right|15,3|| align=right|2,418|| align=right|0,179|| align=right|3,53|| align=right|3,758||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79799)||1998 VU10|| align=right|15,7|| align=right|2,529|| align=right|0,125|| align=right|3,66|| align=right|4,021||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79800)||1998 VP11|| align=right|15,3|| align=right|2,427|| align=right|0,108|| align=right|6,44|| align=right|3,780||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79801)||1998 VJ12|| align=right|15,6|| align=right|2,359|| align=right|0,253|| align=right|5,23|| align=right|3,622||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79802)||1998 VO12|| align=right|16,2|| align=right|2,695|| align=right|0,196|| align=right|2,99|| align=right|4,424||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79803)||1998 VG14|| align=right|15,7|| align=right|2,287|| align=right|0,168|| align=right|5,16|| align=right|3,457||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79804)||1998 VY17|| align=right|15,6|| align=right|2,555|| align=right|0,265|| align=right|2,24|| align=right|4,083||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79805)||1998 VQ20|| align=right|15,5|| align=right|2,465|| align=right|0,177|| align=right|5,66|| align=right|3,869||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79806)||1998 VQ21|| align=right|15,2|| align=right|2,420|| align=right|0,152|| align=right|7,09|| align=right|3,763||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79807)||1998 VX21|| align=right|15,2|| align=right|2,549|| align=right|0,158|| align=right|4,71|| align=right|4,069||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79808)||1998 VG23|| align=right|16,2|| align=right|2,544|| align=right|0,177|| align=right|2,43|| align=right|4,058||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79809)||1998 VA29|| align=right|15,8|| align=right|2,379|| align=right|0,239|| align=right|2,67|| align=right|3,670||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79810)||1998 VL33|| align=right|15,3|| align=right|2,662|| align=right|0,233|| align=right|14,77|| align=right|4,342||MBA||15. november 1998||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(79811)||1998 VV35|| align=right|15,5|| align=right|2,617|| align=right|0,088|| align=right|1,20|| align=right|4,233||MBA||9. november 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79812)||1998 VG37|| align=right|16,0|| align=right|2,628|| align=right|0,322|| align=right|5,44|| align=right|4,259||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79813)||1998 VJ37|| align=right|16,3|| align=right|2,615|| align=right|0,144|| align=right|2,19|| align=right|4,227||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79814)||1998 VU37|| align=right|15,5|| align=right|2,357|| align=right|0,209|| align=right|5,53|| align=right|3,618||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79815)||1998 VG38|| align=right|16,2|| align=right|2,389|| align=right|0,194|| align=right|1,68|| align=right|3,692||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79816)||1998 VY41|| align=right|16,6|| align=right|2,799|| align=right|0,236|| align=right|3,26|| align=right|4,682||MBA||14. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79817)||1998 VA44|| align=right|15,3|| align=right|2,602|| align=right|0,136|| align=right|2,69|| align=right|4,197||MBA||15. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79818)||1998 VR45|| align=right|16,1|| align=right|2,579|| align=right|0,249|| align=right|3,24|| align=right|4,142||MBA||11. november 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79819)||1998 VE46|| align=right|15,0|| align=right|2,414|| align=right|0,150|| align=right|9,54|| align=right|3,750||MBA||15. november 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79820)||1998 VH49|| align=right|16,1|| align=right|2,590|| align=right|0,209|| align=right|10,06|| align=right|4,168||MBA||11. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79821)||1998 VK49|| align=right|15,9|| align=right|2,283|| align=right|0,183|| align=right|2,56|| align=right|3,449||MBA||11. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79822)||1998 VC52|| align=right|16,0|| align=right|2,714|| align=right|0,228|| align=right|9,35|| align=right|4,469||MBA||13. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79823)||1998 VK54|| align=right|14,3|| align=right|2,546|| align=right|0,184|| align=right|12,17|| align=right|4,062||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79824)||1998 VT55|| align=right|16,0|| align=right|2,636|| align=right|0,089|| align=right|2,78|| align=right|4,278||MBA||11. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79825)||1998 WT1|| align=right|14,6|| align=right|2,425|| align=right|0,201|| align=right|12,67|| align=right|3,777||MBA||18. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79826)||1998 WP2|| align=right|15,8|| align=right|2,578|| align=right|0,233|| align=right|3,67|| align=right|4,140||MBA||17. november 1998||Pianoro||V. Goretti
|-
|(79827)||1998 WU3|| align=right|14,2|| align=right|2,447|| align=right|0,184|| align=right|7,07|| align=right|3,828||MBA||18. november 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(79828)||1998 WC5|| align=right|15,2|| align=right|2,581|| align=right|0,146|| align=right|13,93|| align=right|4,146||MBA||21. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(79829)||1998 WT5|| align=right|15,2|| align=right|2,481|| align=right|0,143|| align=right|7,45|| align=right|3,908||MBA||17. november 1998||Dossobuono||L. Lai
|-
|(79830)||1998 WY10|| align=right|15,2|| align=right|2,474|| align=right|0,107|| align=right|5,78|| align=right|3,891||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79831)||1998 WZ10|| align=right|16,0|| align=right|2,532|| align=right|0,198|| align=right|4,69|| align=right|4,029||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79832)||1998 WB11|| align=right|15,4|| align=right|2,579|| align=right|0,209|| align=right|4,85|| align=right|4,140||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79833)||1998 WE11|| align=right|14,7|| align=right|2,788|| align=right|0,076|| align=right|4,86|| align=right|4,655||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79834)||1998 WN17|| align=right|15,7|| align=right|2,416|| align=right|0,187|| align=right|1,47|| align=right|3,755||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79835)||1998 WH19|| align=right|15,7|| align=right|2,641|| align=right|0,100|| align=right|8,59|| align=right|4,291||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79836)||1998 WX19|| align=right|15,2|| align=right|2,650|| align=right|0,247|| align=right|14,03|| align=right|4,314||MBA||26. november 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(79837)||1998 WB21|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,219|| align=right|3,39|| align=right|3,700||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79838)||1998 WO27|| align=right|15,7|| align=right|2,311|| align=right|0,170|| align=right|3,88|| align=right|3,512||MBA||18. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79839)||1998 WX32|| align=right|15,8|| align=right|2,401|| align=right|0,164|| align=right|4,87|| align=right|3,721||MBA||20. november 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79840)||1998 WR33|| align=right|15,7|| align=right|2,654|| align=right|0,114|| align=right|13,90|| align=right|4,323||MBA||23. november 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79841)||1998 WP36|| align=right|16,4|| align=right|2,637|| align=right|0,167|| align=right|1,15|| align=right|4,282||MBA||19. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79842)||1998 WG42|| align=right|16,0|| align=right|2,424|| align=right|0,106|| align=right|7,01|| align=right|3,774||MBA||19. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79843)||1998 WU42|| align=right|15,5|| align=right|2,629|| align=right|0,167|| align=right|7,22|| align=right|4,262||MBA||16. november 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(79844)||1998 WF43|| align=right|14,8|| align=right|2,579|| align=right|0,183|| align=right|15,06|| align=right|4,142||MBA||21. november 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79845)||1998 XR2|| align=right|15,4|| align=right|2,407|| align=right|0,113|| align=right|5,79|| align=right|3,735||MBA||7. december 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(79846)||1998 XS2|| align=right|14,5|| align=right|2,539|| align=right|0,121|| align=right|15,70|| align=right|4,044||MBA||7. december 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79847)||1998 XY2|| align=right|14,7|| align=right|2,656|| align=right|0,115|| align=right|13,94|| align=right|4,328||MBA||7. december 1998||Sormano||F. Manca; A. Testa
|-
|(79848)||1998 XO13|| align=right|16,4|| align=right|2,622|| align=right|0,038|| align=right|2,89|| align=right|4,244||MBA||15. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79849)||1998 XJ14|| align=right|15,3|| align=right|2,607|| align=right|0,175|| align=right|3,56|| align=right|4,208||MBA||15. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79850)||1998 XD17|| align=right|15,8|| align=right|2,695|| align=right|0,180|| align=right|5,87|| align=right|4,423||MBA||8. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79851)||1998 XQ22|| align=right|15,3|| align=right|2,536|| align=right|0,204|| align=right|7,43|| align=right|4,037||MBA||11. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79852)||1998 XJ24|| align=right|16,0|| align=right|2,643|| align=right|0,115|| align=right|1,37|| align=right|4,296||MBA||11. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79853)||1998 XJ29|| align=right|15,7|| align=right|2,345|| align=right|0,228|| align=right|6,23|| align=right|3,590||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79854)||1998 XJ31|| align=right|15,3|| align=right|2,649|| align=right|0,224|| align=right|3,96|| align=right|4,310||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79855)||1998 XY32|| align=right|14,4|| align=right|2,605|| align=right|0,127|| align=right|14,80|| align=right|4,203||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79856)||1998 XY48|| align=right|14,5|| align=right|2,674|| align=right|0,177|| align=right|13,73|| align=right|4,372||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79857)||1998 XD53|| align=right|16,0|| align=right|2,726|| align=right|0,250|| align=right|2,60|| align=right|4,499||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79858)||1998 XN54|| align=right|15,0|| align=right|2,460|| align=right|0,151|| align=right|7,27|| align=right|3,858||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79859)||1998 XN58|| align=right|15,4|| align=right|2,576|| align=right|0,241|| align=right|4,72|| align=right|4,135||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79860)||1998 XZ83|| align=right|15,8|| align=right|2,706|| align=right|0,193|| align=right|11,01|| align=right|4,450||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79861)||1998 XX87|| align=right|15,1|| align=right|2,583|| align=right|0,218|| align=right|3,51|| align=right|4,150||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79862)||1998 XR89|| align=right|13,7|| align=right|2,613|| align=right|0,173|| align=right|11,81|| align=right|4,222||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79863)||1998 XN94|| align=right|15,1|| align=right|2,483|| align=right|0,197|| align=right|11,53|| align=right|3,913||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79864)||1998 XG96|| align=right|14,8|| align=right|2,638|| align=right|0,102|| align=right|3,68|| align=right|4,285||MBA||11. december 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(79865)||1998 XX98|| align=right|15,1|| align=right|2,305|| align=right|0,269|| align=right|24,22|| align=right|3,499||MBA||8. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79866)||1998 YY|| align=right|13,9|| align=right|2,582|| align=right|0,037|| align=right|22,81|| align=right|4,148||MBA||16. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79867)||1998 YO1|| align=right|15,5|| align=right|2,472|| align=right|0,170|| align=right|5,90|| align=right|3,885||MBA||17. december 1998||Baton Rouge||G. Burks; M. Collier
|-
|(79868)||1998 YA4|| align=right|14,7|| align=right|2,635|| align=right|0,217|| align=right|5,42|| align=right|4,277||MBA||19. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79869)||1998 YG5|| align=right|15,1|| align=right|2,800|| align=right|0,123|| align=right|10,31|| align=right|4,684||MBA||18. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79870)||1998 YO6|| align=right|15,0|| align=right|2,582|| align=right|0,174|| align=right|10,96|| align=right|4,147||MBA||21. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79871)||1998 YT7|| align=right|13,6|| align=right|2,591|| align=right|0,071|| align=right|22,07|| align=right|4,169||MBA||24. december 1998||Catalina||CSS
|-
|(79872)||1998 YU7|| align=right|15,6|| align=right|2,731|| align=right|0,138|| align=right|8,46|| align=right|4,512||MBA||24. december 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(79873)||1998 YJ10|| align=right|14,7|| align=right|2,674|| align=right|0,199|| align=right|11,81|| align=right|4,372||MBA||27. december 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(79874)||1998 YW15|| align=right|14,8|| align=right|2,904|| align=right|0,214|| align=right|6,94|| align=right|4,947||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79875)||1998 YH17|| align=right|15,4|| align=right|2,700|| align=right|0,170|| align=right|5,18|| align=right|4,435||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79876)||1998 YO17|| align=right|16,1|| align=right|2,665|| align=right|0,012|| align=right|1,30|| align=right|4,351||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79877)||1998 YP17|| align=right|14,9|| align=right|2,628|| align=right|0,086|| align=right|13,64|| align=right|4,260||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79878)||1998 YU18|| align=right|15,5|| align=right|2,582|| align=right|0,186|| align=right|5,19|| align=right|4,147||MBA||25. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79879)||1998 YP19|| align=right|16,5|| align=right|2,695|| align=right|0,087|| align=right|1,21|| align=right|4,425||MBA||25. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79880)||1998 YU20|| align=right|15,7|| align=right|2,740|| align=right|0,064|| align=right|6,39|| align=right|4,535||MBA||25. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79881)||1998 YQ30|| align=right|16,4|| align=right|2,645|| align=right|0,283|| align=right|4,87|| align=right|4,301||MBA||16. december 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79882)||1998 YB31|| align=right|14,6|| align=right|2,670|| align=right|0,126|| align=right|13,69|| align=right|4,362||MBA||17. december 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79883)||1999 AL3|| align=right|14,5|| align=right|2,562|| align=right|0,253|| align=right|28,65|| align=right|4,100||MBA||8. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79884)||1999 AP6|| align=right|15,2|| align=right|2,652|| align=right|0,141|| align=right|11,49|| align=right|4,317||MBA||14. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79885)||1999 AE10|| align=right|15,3|| align=right|2,634|| align=right|0,118|| align=right|4,92|| align=right|4,275||MBA||14. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(79886)||1999 AL17|| align=right|15,4|| align=right|2,810|| align=right|0,047|| align=right|2,70|| align=right|4,710||MBA||11. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79887)||1999 AN33|| align=right|14,8|| align=right|2,697|| align=right|0,101|| align=right|15,69|| align=right|4,428||MBA||15. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79888)||1999 AQ33|| align=right|14,6|| align=right|2,659|| align=right|0,170|| align=right|10,73|| align=right|4,335||MBA||15. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79889)||1999 AJ35|| align=right|15,6|| align=right|2,767|| align=right|0,151|| align=right|3,73|| align=right|4,602||MBA||8. januar 1999||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(79890)||1999 AL38|| align=right|15,0|| align=right|2,679|| align=right|0,128|| align=right|13,41|| align=right|4,385||MBA||14. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79891)||1999 BS1|| align=right|15,1|| align=right|2,622|| align=right|0,131|| align=right|10,82|| align=right|4,244||MBA||17. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(79892)||1999 BQ2|| align=right|13,6|| align=right|3,142|| align=right|0,179|| align=right|19,05|| align=right|5,569||MBA||18. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79893)||1999 BM4|| align=right|14,7|| align=right|2,763|| align=right|0,139|| align=right|8,23|| align=right|4,591||MBA||19. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(79894)||1999 BP4|| align=right|15,9|| align=right|3,053|| align=right|0,177|| align=right|0,83|| align=right|5,333||MBA||19. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(79895)||1999 BF5|| align=right|14,0|| align=right|2,643|| align=right|0,114|| align=right|9,31|| align=right|4,295||MBA||20. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79896)||1999 BH5|| align=right|15,0|| align=right|2,678|| align=right|0,124|| align=right|11,90|| align=right|4,382||MBA||20. januar 1999||Kleť||Klet
|-
|(79897)||1999 BY5|| align=right|15,2|| align=right|2,691|| align=right|0,202|| align=right|1,45|| align=right|4,414||MBA||21. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(79898)||1999 BD6|| align=right|14,7|| align=right|3,021|| align=right|0,018|| align=right|13,23|| align=right|5,249||MBA||20. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(79899)||1999 BF6|| align=right|14,3|| align=right|2,865|| align=right|0,008|| align=right|2,83|| align=right|4,849||MBA||20. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(79900)||1999 BH8|| align=right|15,7|| align=right|2,709|| align=right|0,173|| align=right|3,72|| align=right|4,458||MBA||21. januar 1999||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(79901)||1999 BK9|| align=right|14,1|| align=right|2,605|| align=right|0,329|| align=right|7,80|| align=right|4,203||MBA||22. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(79902)||1999 BY10|| align=right|15,1|| align=right|2,990|| align=right|0,143|| align=right|5,57|| align=right|5,168||MBA||20. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(79903)||1999 BX11|| align=right|15,5|| align=right|2,872|| align=right|0,174|| align=right|0,96|| align=right|4,865||MBA||21. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(79904)||1999 BO13|| align=right|13,7|| align=right|3,076|| align=right|0,126|| align=right|11,47|| align=right|5,395||MBA||25. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(79905)||1999 BH20|| align=right|14,4|| align=right|2,776|| align=right|0,148|| align=right|13,46|| align=right|4,625||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79906)||1999 BJ20|| align=right|14,8|| align=right|2,662|| align=right|0,068|| align=right|14,49|| align=right|4,342||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79907)||1999 BX23|| align=right|14,2|| align=right|2,732|| align=right|0,185|| align=right|13,73|| align=right|4,514||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79908)||1999 BP27|| align=right|15,3|| align=right|2,742|| align=right|0,054|| align=right|5,61|| align=right|4,540||MBA||16. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79909)||1999 BY29|| align=right|15,2|| align=right|3,009|| align=right|0,055|| align=right|9,74|| align=right|5,220||MBA||18. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79910)||1999 BE30|| align=right|15,6|| align=right|2,625|| align=right|0,225|| align=right|14,77|| align=right|4,253||MBA||19. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79911)||1999 CK|| align=right|14,1|| align=right|2,663|| align=right|0,095|| align=right|13,01|| align=right|4,344||MBA||4. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|79912 Terrell||1999 CC3|| align=right|14,8|| align=right|2,677|| align=right|0,159|| align=right|10,71|| align=right|4,378||MBA||10. februar 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; E. Kandler
|-
|(79913)||1999 CE3|| align=right|16,1|| align=right|2,779|| align=right|0,216|| align=right|7,83|| align=right|4,631||MBA||9. februar 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(79914)||1999 CK3|| align=right|14,9|| align=right|2,758|| align=right|0,105|| align=right|7,59|| align=right|4,579||MBA||7. februar 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(79915)||1999 CR17|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,112|| align=right|14,31|| align=right|4,297||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79916)||1999 CE18|| align=right|14,8|| align=right|2,696|| align=right|0,119|| align=right|10,96|| align=right|4,425||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79917)||1999 CU22|| align=right|14,4|| align=right|2,652|| align=right|0,145|| align=right|11,52|| align=right|4,319||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79918)||1999 CZ24|| align=right|14,4|| align=right|2,650|| align=right|0,132|| align=right|14,09|| align=right|4,314||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79919)||1999 CF28|| align=right|15,8|| align=right|2,981|| align=right|0,192|| align=right|12,17|| align=right|5,147||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79920)||1999 CU28|| align=right|14,0|| align=right|2,711|| align=right|0,238|| align=right|8,17|| align=right|4,463||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79921)||1999 CK31|| align=right|15,2|| align=right|2,736|| align=right|0,196|| align=right|4,67|| align=right|4,524||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79922)||1999 CP34|| align=right|13,9|| align=right|2,759|| align=right|0,092|| align=right|9,05|| align=right|4,582||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79923)||1999 CA36|| align=right|14,6|| align=right|2,832|| align=right|0,138|| align=right|13,47|| align=right|4,765||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79924)||1999 CS36|| align=right|14,8|| align=right|2,764|| align=right|0,111|| align=right|10,37|| align=right|4,595||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79925)||1999 CG42|| align=right|14,8|| align=right|2,659|| align=right|0,372|| align=right|8,48|| align=right|4,334||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79926)||1999 CP42|| align=right|15,0|| align=right|2,799|| align=right|0,213|| align=right|10,31|| align=right|4,683||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79927)||1999 CX46|| align=right|14,1|| align=right|3,013|| align=right|0,136|| align=right|12,63|| align=right|5,228||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79928)||1999 CD49|| align=right|15,4|| align=right|2,736|| align=right|0,157|| align=right|4,74|| align=right|4,524||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79929)||1999 CB51|| align=right|14,6|| align=right|3,036|| align=right|0,172|| align=right|2,86|| align=right|5,289||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79930)||1999 CL57|| align=right|15,2|| align=right|2,773|| align=right|0,189|| align=right|8,07|| align=right|4,618||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79931)||1999 CG63|| align=right|14,8|| align=right|2,703|| align=right|0,167|| align=right|10,81|| align=right|4,443||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79932)||1999 CA67|| align=right|15,1|| align=right|2,779|| align=right|0,251|| align=right|9,30|| align=right|4,632||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79933)||1999 CW70|| align=right|14,8|| align=right|2,687|| align=right|0,128|| align=right|14,05|| align=right|4,403||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79934)||1999 CM71|| align=right|15,0|| align=right|2,790|| align=right|0,069|| align=right|8,84|| align=right|4,658||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79935)||1999 CF72|| align=right|13,7|| align=right|2,610|| align=right|0,176|| align=right|12,55|| align=right|4,216||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79936)||1999 CO72|| align=right|14,8|| align=right|2,790|| align=right|0,103|| align=right|9,72|| align=right|4,659||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79937)||1999 CD73|| align=right|14,1|| align=right|2,642|| align=right|0,150|| align=right|14,17|| align=right|4,293||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79938)||1999 CB80|| align=right|14,7|| align=right|2,792|| align=right|0,231|| align=right|11,08|| align=right|4,665||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79939)||1999 CP82|| align=right|15,2|| align=right|2,687|| align=right|0,233|| align=right|8,88|| align=right|4,404||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79940)||1999 CJ83|| align=right|15,2|| align=right|2,652|| align=right|0,178|| align=right|16,87|| align=right|4,319||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79941)||1999 CC84|| align=right|15,2|| align=right|2,649|| align=right|0,231|| align=right|15,30|| align=right|4,310||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79942)||1999 CM85|| align=right|14,7|| align=right|2,691|| align=right|0,179|| align=right|7,32|| align=right|4,414||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79943)||1999 CO85|| align=right|14,6|| align=right|2,770|| align=right|0,263|| align=right|10,41|| align=right|4,609||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79944)||1999 CK86|| align=right|15,6|| align=right|2,708|| align=right|0,147|| align=right|4,17|| align=right|4,456||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79945)||1999 CQ89|| align=right|14,1|| align=right|3,086|| align=right|0,053|| align=right|11,44|| align=right|5,420||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79946)||1999 CE90|| align=right|15,2|| align=right|2,748|| align=right|0,211|| align=right|2,21|| align=right|4,554||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79947)||1999 CG90|| align=right|14,3|| align=right|2,647|| align=right|0,142|| align=right|14,46|| align=right|4,306||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79948)||1999 CR91|| align=right|15,0|| align=right|2,716|| align=right|0,120|| align=right|17,41|| align=right|4,476||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79949)||1999 CF92|| align=right|14,8|| align=right|2,749|| align=right|0,094|| align=right|9,00|| align=right|4,557||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79950)||1999 CP92|| align=right|14,4|| align=right|2,674|| align=right|0,124|| align=right|13,92|| align=right|4,372||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79951)||1999 CY93|| align=right|15,2|| align=right|2,721|| align=right|0,099|| align=right|6,20|| align=right|4,488||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79952)||1999 CZ95|| align=right|14,9|| align=right|2,753|| align=right|0,165|| align=right|10,72|| align=right|4,568||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79953)||1999 CG97|| align=right|15,3|| align=right|2,750|| align=right|0,086|| align=right|9,27|| align=right|4,560||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79954)||1999 CX99|| align=right|15,4|| align=right|2,737|| align=right|0,112|| align=right|8,54|| align=right|4,528||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79955)||1999 CR104|| align=right|15,2|| align=right|2,724|| align=right|0,037|| align=right|13,71|| align=right|4,495||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79956)||1999 CW105|| align=right|14,5|| align=right|2,721|| align=right|0,157|| align=right|8,48|| align=right|4,489||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79957)||1999 CS109|| align=right|15,1|| align=right|2,807|| align=right|0,189|| align=right|7,07|| align=right|4,702||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79958)||1999 CO112|| align=right|14,4|| align=right|2,928|| align=right|0,061|| align=right|9,24|| align=right|5,009||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79959)||1999 CO113|| align=right|14,5|| align=right|2,721|| align=right|0,179|| align=right|12,91|| align=right|4,487||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79960)||1999 CD115|| align=right|14,9|| align=right|2,725|| align=right|0,099|| align=right|6,26|| align=right|4,496||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79961)||1999 CU116|| align=right|14,6|| align=right|2,692|| align=right|0,170|| align=right|10,87|| align=right|4,416||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79962)||1999 CR119|| align=right|14,0|| align=right|3,095|| align=right|0,278|| align=right|14,67|| align=right|5,443||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79963)||1999 CV119|| align=right|14,5|| align=right|2,651|| align=right|0,134|| align=right|13,88|| align=right|4,316||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79964)||1999 CN120|| align=right|15,1|| align=right|2,632|| align=right|0,107|| align=right|14,31|| align=right|4,268||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79965)||1999 CD121|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,134|| align=right|13,62|| align=right|4,229||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79966)||1999 CM124|| align=right|13,9|| align=right|2,593|| align=right|0,045|| align=right|16,03|| align=right|4,174||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79967)||1999 CY124|| align=right|14,6|| align=right|2,729|| align=right|0,154|| align=right|18,23|| align=right|4,508||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79968)||1999 CO125|| align=right|14,0|| align=right|2,839|| align=right|0,083|| align=right|13,27|| align=right|4,782||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79969)||1999 CP133|| align=right|7,5|| align=right|35,10|| align=right|0,087|| align=right|3,18|| align=right|208||CNT||11. februar 1999||Mauna Kea||C. A. Trujillo; J. X. Luu; D. C. Jewitt
|-
|(79970)||1999 CJ135|| align=right|16,2|| align=right|2,998|| align=right|0,093|| align=right|1,28|| align=right|5,191||MBA||8. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79971)||1999 CP135|| align=right|15,5|| align=right|2,995|| align=right|0,030|| align=right|0,56|| align=right|5,183||MBA||8. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79972)||1999 CV135|| align=right|15,5|| align=right|2,939|| align=right|0,038|| align=right|2,00|| align=right|5,037||MBA||8. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79973)||1999 CP136|| align=right|15,8|| align=right|2,701|| align=right|0,106|| align=right|3,53|| align=right|4,439||MBA||9. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79974)||1999 CS137|| align=right|16,0|| align=right|3,035|| align=right|0,076|| align=right|0,63|| align=right|5,286||MBA||9. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79975)||1999 CS139|| align=right|16,0|| align=right|2,867|| align=right|0,010|| align=right|2,94|| align=right|4,853||MBA||7. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79976)||1999 CT152|| align=right|15,3|| align=right|2,998|| align=right|0,063|| align=right|1,25|| align=right|5,190||MBA||12. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79977)||1999 CS155|| align=right|13,5|| align=right|2,573|| align=right|0,187|| align=right|12,95|| align=right|4,127||MBA||12. februar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79978)||1999 CC158|| align=right|5,8|| align=right|54,1|| align=right|0,276|| align=right|18,72|| align=right|398||CNT||15. februar 1999||Mauna Kea||D. C. Jewitt; C. A. Trujillo; J. X. Luu; S. S. Sheppard
|-
|(79979)||1999 DQ2|| align=right|13,8|| align=right|2,691|| align=right|0,086|| align=right|10,57|| align=right|4,415||MBA||19. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(79980)||1999 DX3|| align=right|15,8|| align=right|2,756|| align=right|0,228|| align=right|12,49|| align=right|4,575||MBA||20. februar 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(79981)||1999 DC5|| align=right|14,4|| align=right|2,668|| align=right|0,191|| align=right|13,10|| align=right|4,358||MBA||17. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79982)||1999 DY8|| align=right|14,9|| align=right|2,688|| align=right|0,130|| align=right|12,02|| align=right|4,406||MBA||18. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79983)||1999 DF9|| align=right|6,1|| align=right|46,68|| align=right|0,148|| align=right|9,81|| align=right|319||CBW||20. februar 1999||Kitt Peak||J. X. Luu; C. A. Trujillo; D. C. Jewitt
|-
|(79984)||1999 EQ1|| align=right|14,6|| align=right|2,979|| align=right|0,091|| align=right|9,63|| align=right|5,142||MBA||6. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79985)||1999 ED4|| align=right|14,2|| align=right|2,811|| align=right|0,168|| align=right|8,74|| align=right|4,712||MBA||12. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79986)||1999 ER5|| align=right|13,8|| align=right|3,016|| align=right|0,104|| align=right|10,59|| align=right|5,237||MBA||13. marec 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(79987)||1999 EJ10|| align=right|15,0|| align=right|2,806|| align=right|0,122|| align=right|5,39|| align=right|4,700||MBA||14. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79988)||1999 EK10|| align=right|15,7|| align=right|2,870|| align=right|0,077|| align=right|1,14|| align=right|4,862||MBA||14. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79989)||1999 FH1|| align=right|14,8|| align=right|3,180|| align=right|0,111|| align=right|5,06|| align=right|5,670||MBA||17. marec 1999||Caussols||ODAS
|-
|(79990)||1999 FP1|| align=right|15,8|| align=right|2,885|| align=right|0,011|| align=right|1,43|| align=right|4,900||MBA||16. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79991)||1999 FW3|| align=right|14,5|| align=right|2,948|| align=right|0,067|| align=right|1,68|| align=right|5,061||MBA||19. marec 1999||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(79992)||1999 FS4|| align=right|13,8|| align=right|3,069|| align=right|0,092|| align=right|9,64|| align=right|5,375||MBA||17. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79993)||1999 FU4|| align=right|15,9|| align=right|2,920|| align=right|0,050|| align=right|1,75|| align=right|4,990||MBA||17. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79994)||1999 FZ4|| align=right|14,7|| align=right|3,080|| align=right|0,059|| align=right|9,59|| align=right|5,404||MBA||17. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79995)||1999 FB15|| align=right|15,0|| align=right|3,115|| align=right|0,113|| align=right|15,62|| align=right|5,497||MBA||19. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79996)||1999 FS19|| align=right|14,7|| align=right|2,899|| align=right|0,025|| align=right|0,78|| align=right|4,936||MBA||23. marec 1999||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(79997)||1999 FW22|| align=right|13,2|| align=right|2,628|| align=right|0,180|| align=right|13,85|| align=right|4,259||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79998)||1999 FH27|| align=right|14,5|| align=right|2,798|| align=right|0,187|| align=right|8,27|| align=right|4,678||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79999)||1999 FJ32|| align=right|13,8|| align=right|3,044|| align=right|0,034|| align=right|10,04|| align=right|5,311||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80000)||1999 FR33|| align=right|13,9|| align=right|2,978|| align=right|0,078|| align=right|9,82|| align=right|5,138||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*

Seznami asteroidov